Пятрас Юозович Шидлаускас — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1920 году в селе Гимбогола. Член КПСС.

С 1938 года — рабочий железнодорожной станции Гимбогала, работник лесопильни. Участник Великой Отечественной войны, партизан Литовского штаба партизанского движения в отряде «Гражина». С 1944 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1944—1988 гг. — культурный, профсоюзный и партийный работник в Литовской ССР, председатель Радвилишкского райисполкома, председатель Пасвальского райисполкома, первый секретарь Радвилишкского райкома КП Литвы, председатель Ревизионной комиссии КП Литвы.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва, Верховного Совета Литовской ССР 9-11-го созывов.

Умер в Вильнюсе в 1988 году.

Ссылки 
 Петрас Юозович Шидлаускас [Некролог]. — Советская Литва. — 1988. — 5 марта. — С. 3.
 Депутаты Верховного Совета Литовской ССР. 11 созыв. — Вильнюс, 1986. — С. 236.
 Шидлаускас
 Шидлаускас

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Литвы
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва
Председатели районных исполкомов СССР
Председатели Ревизионной комиссии КП Литвы